Krzysztof Lis (ur. 1948) – polski dziennikarz, pisarz i poeta
 Krzysztof Lis (1949–2005) – polski ekonomista
 Krzysztof Lis (ur. 1958) – polski samorządowiec, od 2000 roku starosta szczecinecki
 Krzysztof Lis (ur. 1998) – polski aktor